Windhag heißen folgende geographische Objekte

 in Deutschland
 Windhag (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Windhag (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Windhag (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 in Österreich
 Windhag (Gemeinde Pyhra), Ortschaft in Niederösterreich
 Windhag (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft in Niederösterreich
 Windhag (Gemeinde Waidhofen an der Ybbs), Katastralgemeinde der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Windhag (Gemeinde Arnreit), Ort von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Windhag (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Windhag (Gemeinde Lichtenau), Ortschaft von Lichtenau im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Windhag (Gemeinde Oberwang), Ortschaft von Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Windhag (Gemeinde St. Veit), Ortschaft von St. Veit im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Windhag (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von St. Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Windhag (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft von Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Windhag (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Windhag (Gemeinde Oberperfuss), Ortsteil der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Windhag ist der Name folgender Personen:
 Eva Magdalena von Windhag (1629–1700), Priorin des Dominikanerinnenklosters Windhaag
 Joachim Enzmilner, Reichsgraf von Windhag (1600–1678)

Siehe auch: 
 Windhaag
 Bibliotheca Windhagiana
 Topographia Windhagiana
 Windhag Stipendienstiftung für Niederösterreich